Objętość to miara przestrzeni, która zajmuje dane ciało w przestrzeni trójwymiarowej. Z tej definicji wywodzą się:

Fizjologia 
 Natężona objętość wydechowa pierwszosekundowa
 objętość oddechowa
 objętość zalegająca – objętość gazu oddechowego jaka pozostaje w płucach po wykonaniu maksymalnego wydechu
 objętość zapasowa wdechowa
 objętość zapasowa wydechowa

Fizyka i chemia 
 objętość aktywacji
 objętość atomowa
 objętość cząstkowa
 objętość molowa
 objętość właściwa
 objętość właściwa gazów wybuchowych

Matematyka 
 objętość (matematyka) – objętość w geometrii trójwymiarowej

Medycyna 
 objętość końcoworozkurczowa – objętość krwi w komorach serca
 objętość wyrzutowa – objętość krwi wtłaczanej przez jedną z komór serca
 objętość dystrybucji – parametr farmakokinetyczny charakteryzujący dystrybucję leku w organizmie

Poligrafia 
 objętość dzieła drukiem

Technika 
 objętość skokowa (motoryzacja) – inna nazwa pojemności skokowej